Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Omar Camporese e Javier Sánchez 6-3, 3-6, 7-5.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Omar Camporese /  Javier Sánchez (finale)

 Charles Beckman /  Luke Jensen (semifinali)
 Gustavo Luza /  Michael Mortensen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Swiss Open Gstaad 1990